Padež je ime več naselij:

 Padež, občina Laško
 Padež, občina Vrhnika
 Padež, občina Zagorje ob Savi
 Padež, Leskovac (Srbija)
 Padež, Kruševac (Srbija)